In 1927/28 werd het zesde Nederrijns voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond. 

CFC Preußen 1895 Crefeld werd kampioen en Duisburger SpV vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de West-Duitse eindronde. De vicekampioenen speelden dit seizoen in knock-outfase. SpV versloeg SpVgg Hagen 1911 en CSC 03 Kassel en verloor in de finale van Schwarz-Weiß Essen. In de kampioenengroep werd Crefeld tweede achter SpVgg Sülz 07, waar door de club zich plaatste voor de eindronde om de landstitel, waar ze meteen verloren van Tennis Borussia Berlin.

1. Bezirksklasse

Groep A

Groep B

Finale
 Heen

 Terug

2. Bezirksklasse

Kreis Duisburg

Groep I

Groep II

Groep III

Kreis Krefeld

Groep A

Groep B

Promotie-eindronde

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Nederrijns voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1927/28